Rickert bezeichnet
 Rickert, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Rickert (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Rieckert
 Riekert
 Ricker